Friuli-Venezia Giulia
 Chiesa di Santa Geltrude – Laglesie San Leopoldo, frazione di Pontebba
 Chiesa di Santa Geltrude – Timau, frazione di Paluzza

 Trentino-Alto Adige
 Chiesa di Santa Geltrude – Magrè sulla Strada del Vino
 Chiesa di Santa Geltrude – Selva dei Molini
 Chiesa di Santa Geltrude – Santa Gertrude, frazione di Ultimo
 Chiesa di Santa Geltrude – Solda, frazione di Stelvio